Sillak ist der Familienname folgender Personen:

 Ain Sillak (1898–1972), estnischer Gewichtheber, siehe Alfred Schmidt (Gewichtheber)
 Karl-Rudolf Sillak (1906–1974), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sillack